Фи́рсово — село в Первомайском районе Алтайского края, входит в состав муниципального образования Санниковский сельсовет.

Физико-географическая характеристика 

 Географическое положение и природные условия
Село Фирсово расположено в лесостепной зоне, в долине Верхней Оби у подножия Бийско-Чумышской возвышенности на левом берегу реки Лосиха.
Характерной особенностью местности вблизи села Фирсово является наличие старого русла Лосихи, периодически затопляемого в период половодья. В целом, село находится на территории с преобладанием болотно-луговых ландшафтов.

Южная граница села упирается в крупное (1600 га) торфяное болото Моховое. На севере расположены заболоченные, преимущественно берёзовые, леса, с выраженным ярусом кустарников. Восточная часть села граничит с участком Верхне-Обского бора. В садах выращиваются плодово-ягодные культуры: вишня, груша, малина, облепиха, слива, смородина, яблоня.

Состав почв: В границах села распространены пойменные луговые и темно-серые лесные почвы, а для лиственных лесов вокруг села характерны солоди и серые лесные осолоделые почвы.

 Климат
Село Фирсово находится в районе с резко континентальным довольно сухим климатом. Зима — продолжительная и холодная, с устойчивым снежным покровом; лето — короткое и жаркое.

Преимущественным направлением ветра является юго-западное (27 %). Среднегодовая скорость ветра — 4,1 м/с.

 Часовой пояс

Население 

* 1880 г. — неточная дата, так как в рукописи указаны обобщённые данные за 1878—1882 гг

История 
История села Фирсово, как и многих поселений Первомайского района, тесно связана с проникновением русского населения на Правобережье Верхней Оби и строительством оборонительной линии, защищавшей население от набегов кочевников. Возле Белоярской крепости, возведённой в 1717 году, появляются многочисленные деревни, хутора и населённые пункты. Датой основания села Фирсово считается 1724 год.

Административное положение 
В административном отношении Фирсово находится в центре Первомайского района, расположенного в северо-восточной части Алтайского края. Относится к Санниковскому сельсовету, в состав которого также входит село Санниково (административный центр сельсовета). Ближайшими городами являются: Барнаул и Новоалтайск.

Примечания 

Населённые пункты Первомайского района (Алтайский край)